Вашан — топоним

 Вашан — посёлок в Таджикистане.
 Вашан — река в Таджикистане.